Zu den Fellfarben der Pferde gibt es zwei Hauptartikel:
Fellfarben der Pferde zu den historisch gewachsenen Bezeichnungen für die Farben
und Genetik der Pferdefarben